Deux navires de la Marine royale néerlandaise ont reçu le nom de HNLMS Isaac Sweers :

 , un destroyer de la classe Gerard Callenburgh coulé en 1942 ;
 , une frégate de la classe Leander (sous-classe Van Speijk) vendu à l'Indonésie en 1990 sous le nom de Karel Satsui Tubun, unité dorénavant de la classe Ahmad Yani.

Isaac Sweers